Shelby steht für:

 Shelby (Vorname), männlicher Vorname
 Mount Shelby, Berg im Grahamland, Antarktika
 Shelby Mustang, ein getunter Ford Mustang

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shelby (Alabama), im Shelby County
 Shelby (Indiana), im Lake County
 Shelby (Iowa), im Pottawattamie und im Shelby County
 Shelby (Michigan), im Macomb County
 Shelby (Mississippi), im Bolivar County
 Shelby (Missouri), im Linn County
 Shelby (Montana), im Toole County
 Shelby (Nebraska), im Polk County
 Shelby (New York), im Orleans County
 Shelby (North Carolina), im Cleveland County
 Shelby (Ohio), im Richland County
 Shelby (Texas), im Austin County
 Shelby (Virginia), im Madison County
 Shelby (Wisconsin), im La Crosse County
 Shelby (Town, La Crosse County), Town(ship) in Wisconsin

Unternehmen:
 Shelby American (seit 2003 Shelby Automobiles), US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe Carroll Shelby International
 Shelby Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903)
 Shelby Supercars, US-amerikanischer Autohersteller (seit 1999), siehe SSC North America

Shelby ist der Familienname folgender Personen:
 Carroll Shelby (1923–2012), US-amerikanischer Rennfahrer und Sportwagen-Konstrukteur
 Derrick Shelby (* 1989), US-amerikanischer Footballspieler
 Isaac Shelby (1750–1826), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Richard Shelby (* 1934), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Shelby American
 Shelby County